Оба:
 Оба — название группы или партии людей, в Российской империи, на Кавказе.
 Оба — в русском языке означает два.
 оба — прибавляемое слово к имени глав у половцев, возглавлявших рядовых воинов, составляющих курени.
 Оба — правитель Лагоса.

Персоналии 
  — японская писательница, поэтесса, феминист, литературный и социальный критик
 Масао Оба (яп. 大場 政夫, 21 октября 1949, Токио, Япония — 25 января, 1973, Токио, Япония) — японский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей (Flyweight) весовой категории.
 Оба, Сакаэ (1914—1992) — офицер армии Японии во Второй мировой войне, получивший известность как командир последнего подразделения, оказывавшего сопротивление войскам Союзников.
 Цугуми Оба — (яп. 大場 つぐみ О:ба Цугуми?) — японский писатель и сценарист. Родился в Токио

См. также 
 Оба-На! — юмористическая телевизионная передача.